Bambina è un singolo della cantautrice italiana Joan Thiele pubblicato il 3 marzo 2020.

Tracce

Note

Collegamenti esterni